Le patronyme Poulin est une variante de ''Poulain, désignant un homme vif.

Patronyme 

 Alexandre Poulin, auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Alfred Poulin (1938-1996), poète américain ;
 Aline Poulin (1965-2011), poète et écrivaine québécoise ;
 Christine Poulin (1962-),  femme politique belge wallonne ;
 François Poulin de Francheville (1692–1733), marchand québécois ;
 George Poulin (1887-1971), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jacques Poulin (1937-), écrivain québécois ;
 Julien Poulin (1946-), acteur, réalisateur, scénariste, monteur, compositeur et producteur québécois ;
 Kevin Poulin (1990-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Marie-Philip Poulin (1991-), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Roland Poulin (1940-), sculpteur canadien ;
 Stéphane Poulin (1961-), illustrateur et auteur de littérature d'enfance et de jeunesse québécois.
Placide Poulin  (1938-), Canadian businessman, founder of MAAX Inc;

Toponymes
Rivière Poulin, un affluent de la rivière aux Sables, coulant dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Lac Poulin-De Courval tributaire de la rivière Poulin, coulant dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Patronyme canadien
Patronyme québécois